Praça Souza Aranha é uma praça da cidade de São Paulo, localizada no distrito da Barra Funda, Zona Oeste da capital.

Localizada em frente à entrada principal, Bloco B, do Shopping West Plaza. Trata-se de homenagem ao nome de grande e prestigiosa família campineira.

Fontes
Logradouros da Cidade de São Paulo:Praça Sousa Aranha -  
Prefeitura Municipal de São Paulo
Shopping West Plaza:

Souza Aranha